Кучи — многозначный термин. Может означать:

 Кучи — село, Черниговская область, Украина.
  — населённый пункт в Албании.
 Кучи — горное племя Черногории. 
 Кучи — деревня в Букарёвском сельском поселении в Истринском районе Московской области
 Кучи — деревня в Новопетровском сельском поселении в Истринском районе Московской области
 Кучи — порода собак
 Кучи, Шефки (род. 1976) — финский футболист, этнический косовский албанец, ныне - тренер.

См. также 

 Куча — многозначный термин.